Vorfall bezeichnet
ein (zumeist unerwartetes) Ereignis
die Vorstufe eines Unfalls
das unnatürliche Austreten eines Organs oder Organteils durch eine Körperöffnung, siehe Prolaps
Nabelschnurvorfall

Siehe auch